Ascalaphus är ett släkte av insekter. Ascalaphus ingår i familjen fjärilsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilsländor
Ascalaphus